Daniel Maldonado puede referirse a:

 Daniel Maldonado Bravo (1980-), futbolista peruano.
 Daniel Maldonado Sánchez (1978-), escritor mexicano.
 Daniel Maldonado Amaro (1971-), locutor chileno.